Петро́вско-Разумо́вская (до 2020 года использовалась грамматическая форма Петро́вско-Разумо́вское) — остановочный пункт на главном ходу Октябрьской железной дороги в Москве (Ленинградское направление Московского железнодорожного узла). Назван по селу, вошедшему в состав Москвы в 1917 году. Входит в состав строящегося транспортно-пересадочного узла. 

На Станционном проезде сохранилось старое одноэтажное здание вокзала, сейчас в этом качестве оно не используется.

Годовой пассажиропоток — 4,1 млн чел. (2012).

Характеристика 
 Имеет две боковые платформы, соединённые пешеходным мостом. Они оборудованы турникетами, выходы из турникетных павильонов как в восточном направлении (на Линейную улицу, она же улица Линии Октябрьской Железной Дороги), так и в западном (на Станционный проезд).

До 2012 года на остановочном пункте было три платформы (две боковых и одна островная); средняя, третья платформа (в настоящее время разобрана) фактически работала только на средний путь, от проходящего рядом первого пути была отгорожена забором. В связи с прокладкой четвёртого пути в 2012 году средняя платформа демонтирована и заменён пролёт пешеходного моста. В 2013 году прокладка четвёртого пути была завершена, а в 2015 был завершён монтаж контактной сети.

Пересадки 
Является пересадочной на станцию Московского метрополитена «Петровско-Разумовская», пройти к станции метро и автобусной остановке можно по Линейной улице. В пешей доступности (850 метров) находится платформа Окружная Савёловского направления (МЦД-1). 

В рамках проекта Ленинградско-Казанского диаметра (линия МЦД-3) планируется перенос остановочного пункта ближе к путепроводу Савёловского направления и строительство к декабрю 2023 года нового одноимённого остановочного пункта на Савёловском направлении (линия МЦД-1) с переносом путей и созданием единого транспортно-пересадочного узла.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-3